

Geografia
 Talley – centro abitato del Galles, situato nella contea del Carmarthenshire

Persone
 André Leon Talley (1949-2022) – giornalista di moda statunitense
 Carey Talley (1976) – ex calciatore statunitense
 David Prescott Talley (1950) – vescovo cattolico statunitense
 Jeralean Talley (1899-2015) – supercentenaria statunitense
 Jill Talley (1962) – attrice, comica e doppiatrice statunitense
 Steve Talley (1981) – attore statunitense